Bartel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Max Bartel
 Jim A. Bartel